Geografia:
Muntanyes:
Roc del Cucut (Arboçols): muntanya situada al límit de les comunes d'Arboçols i de Tarerac (Conflent)
Roc del Cucut (Estamariu): muntanya situada al municipi d'Estamariu (Alt Urgell)
Roc del Cucut (Vallmanya): muntanya situada a la comuna de Vallmanya (Conflent)
Roc del Cucut (les Valls de Valira): muntanya situada al municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell)

Vegeu també 
 Cal Cucut
 Can Cucut
 Serra del Cucut